Spiridentaceae, porodica pravih mahovina u redu Hypnodendrales. Postoje tri roda.

Rodovi 
 Bryoacantholoma W. Schultze-Motel
 Franciella Thér.
 Spiridens Nees

Izvori 

Hypnodendrales